La Primera División 1938 è stata l'ottava edizione del massimo torneo calcistico argentino e l'ottava ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1939 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1938
Campionato argentino di calcio